Шуньга — название населённых пунктов в России:
 
 Шуньга — деревня в Медвежьегорском районе Карелии.
 Шуньга — деревня в Новоторъяльском районе Марий Эл.

См. также 
 Шульга